L'édition masculine 2006 du tournoi de tennis du Canada se déroule du 7 au  à Toronto sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Le tournoi fait partie de l'US Open Series. Roger Federer remporte l'épreuve en simple, Bob et Mike Bryan celle en double.

Lauréats 
Roger Federer remporte son  en simple en battant en finale Richard Gasquet. Il s'agit du  et  sur dur en carrière du Suisse. Il s'impose pour la  au Canada après son sacre en 2004, et soulève ainsi son  de la saison.

En double, les jumeaux américains Bob et Mike Bryan remportent leur  ensemble en battant en finale Paul Hanley et Kevin Ullyett. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline, leur  au Canada après 2002.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2006 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Canada (WTA 2006) (tournoi féminin à Montréal)
 Tournois ATP Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2006
Tennis masculin en 2006
Sport au Canada en 2006
Tennis en août 2006